Кишинэу — многозначный термин из Молдавии:

 Кишинэу — оригинальное молдавское название Кишинёва.
 Кишинэу (станция) — главная железнодорожная станция столицы Молдавии — города Кишинёва.
 Кишинэу. Газетэ де сарэ — советская и молдавская газета «Вечерний Кишинёв».

См. также 
 Кишинеу-Криш